Miejscowości w USA:
 Beaver Creek – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Beaver Creek – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Beaver Creek – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill
 Beaver Creek – jednostka osadnicza i wieś w stanie Kolorado
Gminy w USA:
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Crawford
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Beaver Creek (ang. Beaver Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp